Cochrane ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Van Schaick Cochrane (1858–1943), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Alex Cochrane (* 2000), englischer Fußballspieler
 Alexander Cochrane (1758–1832), britischer Marineoffizier
 Alexander Cochrane (Musiker) (1758–1832), britischer Musiker
 Alexander Dundas Baillie Cochrane (1816–1890), britischer Politiker und Dichter

 Archie Cochrane (Archibald Leman Cochrane; 1909–1988), britischer Epidemiologe
 Blair Cochrane (1853–1928), britischer Segler

 Clark B. Cochrane (1815–1867), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Fanny Cochrane Smith (1834–1905), tasmanische Aborigine
 Freddie Cochrane (1915–1993), US-amerikanischer Boxer
 Glen Cochrane (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Glenn Cochrane († 2012), kanadischer Journalist
 Harry Cochrane (* 2001), schottischer Fußballspieler
 Helen Lavinia Cochrane (1868–1946), englische Künstlerin

 James Cochrane (1852–1905), kanadischer Politiker
 Jay Cochrane (1944–2013), kanadischer Artist 

 Josephine Cochrane (1839–1913), US-amerikanische Erfinderin
 Justin Cochrane (* 1982), antiguanischer Fußballspieler

 Mickey Cochrane (1903–1962), US-amerikanischer Baseballspieler
 Osvaldo Cochrane Filho (1933–2020), brasilianischer Wasserballspieler
 Percy Cochrane (1860–1937), britischer Unternehmer und Philanthrop
 Ralph Cochrane (1895–1977), britischer Luftwaffenoffizier
 Robert Hume Cochrane (1924–2010), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Olympia
 Rory Cochrane (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler

 Tom Cochrane (* 1953), kanadischer Musiker und Komponist

Cochrane ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 Zefram Cochrane, fiktive Person aus Star Trek, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Zefram Cochrane

Cochrane ist der Name folgender Orte:
 Cochrane (Alabama), Vereinigte Staaten
 Cochrane (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Cochrane (Kansas), Vereinigte Staaten
 Cochrane (Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Cochrane (Alberta), Kanada
 Cochrane (Ontario), Kanada
 Cochrane (Chile), Chile

Cochrane ist der Name folgender Schiffe
 Almirante Cochrane, Schlachtschiff der chilenischen Marine, von Großbritannien als HMS Eagle (1918) fertig gebaut
 Almirante Cochrane (DLH-12), Lenkwaffen-Zerstörer der chilenischen Marine, Stapellauf 1964
 HMS Cochrane (1903), U-Bootbegleitschiff der britischen Marine, Stapellauf 1903

Cochrane steht für:
 Cochrane (Organisation), weltweites Netz von Wissenschaftlern und Ärzten
 Cochrane Library, Informationsportal für Ärzte, Patienten und Wissenschaftler
 Clan Cochrane, schottischer Clan

Siehe auch:
 Cochran